Konstruowanie powieści science fiction (ang. Constructing a Science Fiction Novel) – esej autorstwa Rogera Zelazny’ego, który ukazał się pierwotnie w miesięczniku The Writer. Esej ten jest częścią zbioru opowiadań Mróz i ogień.

Esej został zamówiony przez redaktor The Writer Sylvię K. Burack. Przedstawia on przemyślenia Rogera Zelazny’ego przy tworzeniu powieści Oko kota.

Zobacz też 
 Oko kota

Twórczość Rogera Zelazny’ego
Utwory literackie z 1985